Young America Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Young America Township du comté d'Edgar dans l'Illinois.
  du comté de Carver dans le Minnesota.

Homonymie de townships